Hillcrest (Illinois)
 Hillcrest (Nova York)
 Hillcrest Heights (Florida), població dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Hillcrest Heights (Maryland), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Maryland.
 Hillcrest Park, parc de Riley Park–Little Mountain (Vancouver, Colúmbia Britànica, Canadà).